Point, un cuvânt englez cu traducerea „punct”, se poate referi la:

Locuri în Australia 
 Alfords Point, New South Wales
 Grays Point, New South Wales
 Beauty Point, New South Wales
 Birkenhead Point, New South Wales
 Church Point, New South Wales
 Cremorne Point, New South Wales
 Cottage Point, New South Wales
 Darling Point, New South Wales
 Dolls Point, New South Wales
 Dobroyd Point, New South Wales
 Glebe Point, New South Wales
 Kangaroo Point, New South Wales
 McMahons Point, New South Wales
 Huntleys Point, New South Wales
 Connells Point, New South Wales
 Linley Point, New South Wales
 Dawes Point, New South Wales
 Taren Point, New South Wales
 Sandy Point, New South Wales
 Point  Piper, New South Wales
 Pleasure Point, New South Wales
 Picnic Point, New South Wales
 Milsons Point, New South Wales
 Voyager Point, New South Wales
 Rodd Point, New South Wales
 Potts Point, New South Wales
 Millers Point, New South Wales

Locuri și localități din SUA și alte țări
 West Point - listă

Termeni diverși 
 Point No. 1
 WWE Breaking Point
 TNA Turning Point
 Green Point Stadium - stadion din orașul Cape Town
 Dew Point
 Castle Point - district din Regatul Unit
 Match Point, companie din Cluj Napoca